Союзы композиторов в СССР, союзных республиках и странах СНГ — общественные организации, объединяющие композиторов и музыковедов:

 Союз композиторов Азербайджана
 Союз композиторов Белоруссии
 Союз композиторов Грузии
 Союз композиторов Казахстана
 Союз композиторов России
 Союз композиторов РСФСР
 Союз композиторов СССР
 Союз композиторов Украины
 Союз Композиторов (клуб)

В других странах 
 Союз бельгийских композиторов
 Союз композиторов Японии

 
Музыкальные организации